Иван Васильевич Батечко (7 апреля 1926 — 21 сентября 1981, ошибочно 1982) — советский украинский живописец и график.

Биография 
Окончил семь классов школы. Был участником Великой Отечественной и советско-японской войны, ранен, имеет боевые награды, в частности орденом Славы III степени.

В 1950 году демобилизовался из армии, учился в Одесском художественном училище.

С 1960 года участвовал в городских, республиканских и всесоюзных выставках.

В 1962 году окончил Киевский художественный институт по классу А. Пащенко, преподавателями были И. Селиванов и Л. Чичкан; остался работать преподавателем.

Был членом Национального союза художников Украины с 1963 года.

В 1969 году начал работать в Государственном архитектурно-историческом заповеднике «Софийский музей».

В 1977 году в Киеве состоялась персональная выставка, в 2010 году его произведения экспонировались во время дней Украины в Лёррахе.

Мастер гравюры на дереве, тематика его произведений — образы старинной украинской архитектуры, экслибрис, лирический пейзаж, исторический портрет. Стилистика ксилографий основывается на органическом сочетании национальных традиций и лучших технических достижений украинских и зарубежных мастеров гравюры на дереве.

Его произведения хранятся, в частности, в Каменец-Подольской картинной галереи музея-заповедника, музее современного искусства Украины.

В честь Ивана Батечко названа улица в Броварах.

Работы 
Серии работ:
 «Дорогами Тараса» — 1961—1963,
 «Памятники Киева» — 1963,
 «Славянские первопечатники» — 1964,
 «Поэма о Киеве» — 1965,
 «По ленинским местам» — 1967

В коллекции Софийского музея:
 «Ворота Заборовского в древности»,
 «Грифон»
 «Заснеженная София»,
 «Мастера»,
 «Охранник ворот»,
 «Софийская бурса. Весна»,
 «Трапезная, или Теплая София в дождь»,
 «Ярослав Мудрый — основатель Софии Киевской».

Примечания

Ссылки 
 Биография. Аукционный дом «Корнерс».

Художники СССР
Графики СССР
Пехотинцы Великой Отечественной войны
Участники советско-японской войны (СССР)
Выпускники Национальной академии изобразительного искусства и архитектуры
Выпускники Одесского художественного училища
Преподаватели Киевского государственного художественного института
Члены Национального союза художников Украины